Ламе́лла:
 Ламелла (клеточная биология) — структурный элемент пластид;
 Ламелла (медицина) — тонкий желатиновый диск для введения в глаз лекарственных веществ;
 Ламелла (микология) — складка гименофора на нижней стороне шляпки некоторых грибов;
 Lamella — род крабов семейства Gecarcinucidae.